Позо Секо има више значења:

 Позо Секо, Лос Барера (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Позо Секо (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Позо Секо (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Секо (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику